Очередной розыгрыш Открытого чемпионата Москвы по теннису среди женщин (Moscow Ladies Open) прошёл в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» с 18 по 23 сентября 1995 года.

Призовой фонд составил 400 тысяч долларов США.

Результаты 
В финале одиночного разряда болгарская теннисистка Магдалена Малеева со счётом 6–4, 6–2 победила россиянку Елену Макарову.

В финале парного разряда  (США) и Лариса Савченко (Латвия) со счётом 6–1, 6–0 обыграли Анну Курникову (Россия) и Александру Ольшу (Польша).

Примечания

Ссылки 
Статьи
 RESULTS PLUS — The New York Times, 22 сентября 1995
 Maleeva rallies to beat McGrath in Moscow Ladies Open — 22 сентября 1995

России
Теннис
Теннис
Сентябрь 1995 года
Открытый чемпионат Москвы по теннису среди женщин